Pieter Stuyvesant (mort en 1672), dernier directeur-général néerlandais de la Nouvelle-Néerlande, en Amérique du Nord ;
  (1778-1847), avocat et philanthrope américain, descendant de Pieter Stuyvesant ;
 Peter Stuyvesant, film américain de Frank Tuttle, sorti en 1924 ;
 Peter Stuyvesant, marque de cigarettes, lancée en 1959.